Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2007/08 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 146 Spieler ein, von denen 30 keinen Wettkampf verpassten. Der 1. Novoborský ŠK und der ŠK Zlín kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Sokol Plzeň I - INGEM die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Sjarhej Asarau (BŠŠ Frýdek-Místek) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte erzielten Stanislav Cífka (ŠK Mahrla Prag) und Petr Hába (1. Novoborský ŠK), wobei Cífka 10 Partien spielte, Hába 11. Mit Stanislav Sochor (A64 Valoz Grygov) und Jiří Hlavnička (RC Sport Pardubice) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Sochor zwei Partien spielte, Hlavnička eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Mahrla Prag

BŠŠ Frýdek-Místek

RC Sport Pardubice

A64 Valoz Grygov

TJ Zikuda Turnov

ŠK Zlín

ŠK Labortech-Geofin Ostrava

TJ Bohemians Prag

TJ TŽ Třinec

TJ Tatran Litovel

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2007
Schach 2008